Вильярреаль:

Населённые пункты 
 Вильярреаль — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Вильярреаль-де-Алава — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава.
 Вильярреаль-де-Уэрва — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса.
Вильярреаль-де-Урречуа или Вильярреаль-де-Урречу — название города и муниципалитета Урречу в период с 1916 по 1980 год.

Персоналии 
 Вильярреаль, Никанор (1919—?) — мексиканский гимнаст.
 Вильярреаль, Тереса (1883—?) — мексиканская деятельница революционного рабочего движения и феминистка.
 Вильярреаль, Хавьер (род. 1979) — аргентинский футболист.
 Вильярреаль, Хайме (род. 1995) — американский футболист мексиканского происхождения, полузащитник.
 
 Акоста Вильярреаль, Пабло (ум. 1987) — мексиканский преступник, крупный наркоторговец, один из основателей наркокартеля Хуареса.

Прочее 

 Маркиз де Вильярреаль — испанский дворянский титул.

См. также 
 Вильяреаль
 Вильярреал